Estudio de la Historia puede ser:
La Historiografía, registro escrito de la historia.
Estudio de la Historia, obra histórica y foilosófica escrita por Arnold J. Toynbee.